Danau Kerinci kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Danau Kerinci (sjö i Indonesien), Jambi, 
 Kecamatan Danau Kerinci, distrikt, Jambi, 

Robotskapade Indonesienförgreningar